rilievo – in architettura la raccolta di informazioni necessarie e sufficienti a consentire la ricostruzione di un'opera architettonica con le tecniche originarie
rilievo – tecnica scultorea dove gli elementi scolpiti rimangono attaccati a un fondo solido dello stesso materiale
rilievo – in topografia la determinazione e rappresentazione metrica della superficie terrestre tramite il disegno in una mappa
rilievo – rialzo della superficie terrestre che si eleva sopra il terreno circostante con una certa altezza, prominenza e isolamento topografico